Анато́лий Дьяче́нко:
 Дьяченко, Анатолий Владимирович (род. 1959) — российский, украинский писатель, драматург, актёр и режиссёр, композитор, редактор.
 Дьяченко, Анатолий Игнатьевич (1914—1988) — советский партизан Украины и Югославии в годы Второй мировой войны.